Supergirl
Supergirl (revista em quadrinhos)
Supergirl (filme)
Supergirl (canção de Hannah Montana)
Supergirl (canção de Hilary Duff)
Supergirl (série de televisão)

Desambiguação